Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Dave Randall e Jack Waite 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Pablo Albano /  Àlex Corretja (primo turno)

 David Adams /  Marius Barnard (primo turno)
 Dave Randall /  Jack Waite (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997